Wilejka – miasto na Białorusi
 Wilejka – rzeka na Litwie i Białorusi, lewy dopływ Wilii
 Nowa Wilejka – dzielnica Wilna

Zobacz też 
 Batalion KOP „Wilejka”
 Pułk KOP „Wilejka”
 Kompania Saperów KOP „Wilejka”
 Wilejka (gmina)
 Powiat wilejski